Het Nederlands kampioenschap dammen van 1940 telde 12 deelnemers. Reinier Cornelis Keller behaalde zijn zevende titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1940